Am Tode vorbei ist

 der Alternativtitel des Films Im Schatten des elektrischen Stuhls von 1927
 der Titel des Westerns Am Tode vorbei (1953)